Лай Циндэ́ (), также известный под именем Уильям Лай — тайваньский политик и мэр города Тайнань до 7 сентября 2017 года. Вступил в должность мэра 25 декабря 2010 года после того, как в результате слияния города Тайнань и уезда Тайнань был создан город центрального подчинения Тайнань. Служил как законодатель в законодательном Юане с 1999 по 2010 год. Премьер-министр Китайской Республики с 8 сентября 2017 года по 14 января 2019 года.

Биография 
Родился в Ванли, сельском прибрежном городке в северной части уезда Тайбэй 6 октября 1959, учился в школе города Тайбэй и учился в Национальном университете им.Чжэн Чэнгуна в городе Тайнань и Национальном университете Тайваня в Тайбэе, где он специализировался на реабилитации. Лай затем учился в Гарвардской школе общественного здравоохранения на степень магистра в области общественного здравоохранения, с последующей стажировкой в больнице Национальном университета Ченг Кунг. Стал экспертом по повреждение спинного мозга и служил в качестве национального консультанта для таких травм.

Политическая карьера 
Прослужив в составе группы поддержки для Чэнь Диннаня во время его неудачной избирательной кампании на пост губернатора провинции Тайвань в 1994 году лай решил заняться политикой сам. Следующая возможность для избрания в Национальный орган была в 1996 году Лай выиграл округ, представляющее Тайнань. Лай тогда вступил в фракцию Новый прилив и баллотировался как кандидат в законодательный Юань, представляющий Демократическую прогрессивную партию во втором округе города Тайнань. Он добился успеха на этих выборах, и впоследствии трижды переизбирался в 2001, 2004, и 2008 годах. В общей сложности он прослужил 11 лет, и был выбран в качестве «лучшего законодателя» Тайваня четыре раза подряд.

Мэр Тайнаня

Муниципальные выборы 2010 года 

С 2010 года во время реорганизации муниципальных образований в Тайване, город Тайнань и уезд Тайнань были объединены в город центрального подчинения Тайнань. После того, как успешно отобранный на праймериз Демократической прогрессивной партии (ДПП) в январе 2010 года выдвинулся как кандидат на выборы мэра на 27 ноября 2010 года, набрав 60,41 %, чтобы победить кандидата от Гоминьдан Го Тяньцай. он вступил в должность 25 декабря 2010 года.В результате его сильного выступления на выборах мэра в сочетании с его относительной молодостью и его контролем над хартлендом ГП город Тайнань Лай считался потенциальным кандидатом на президентских выборах в 2016 году. В опросе 2013 года занял высокое место как самый популярный из 22 городских и районных глав на Тайване с рейтингом одобрения 87 %.

Муниципальные выборы 2014 года 
Лай пошёл на переизбрание 29 ноября 2014 года против Хуан Сюшуан из Гоминьдана. В конечном счете Лай победил на выборах, набрав 45 % голосов избирателей.

Тайнаньская демократия

Лай Циндэ заявил во время пребывания на посту мэра Тайнаня, что в 1990 году в студенческом движении «Дикая лилия» четыре представителя студенческого движения были членами городского совета Тайнаня. Линь Фейфань, лидер студенческого движения «Подсолнух», также был уроженцем Тайнаня, свидетелем плюрализма, свободы и демократии Тайнаня.

Премьер-министр Тайваня (2017–2019) 

3 сентября 2017 года премьер-министр Линь Цюань подал прошение об отставке президенту Цай Инвэнь, которая была принята неохотно. Недавний опрос показал, что рейтинг одобрения Линя составляет всего 28,7%, при этом 6 из 10 респондентов недовольны работой его кабинета. 5 сентября президент Цай объявил на пресс-конференции, что Лай станет следующим главой исполнительного юаня страны, а назначенный премьер-министр сказал, что управление правительством похоже на бег в эстафете, и он пообещал принять эстафету от Линь и завершить его незаконченную главную политику.

Лай вступил в должность 8 сентября в качестве 49-го премьер-министра Китайской Республики. 17 сентября, после назначения Лая премьер-министром, рейтинг одобрения Цая достиг 46 %, поднявшись с августа более чем на 16 пунктов. Лай впервые выступил в качестве премьер-министра в Законодательном Юане 26 сентября, где заявил: «Я политический деятель, выступающий за независимость Тайваня», но что «Мы уже являемся независимым суверенным государством, называемым Китайской Республикой. Нам это не нужно. отдельная декларация независимости. Лай, похоже, смягчил свою позицию в отношении независимости Тайваня, особенно когда он предложил идею «быть близким к Китаю и любить Тайвань» в июне 2017 года. Он также не выразил желания баллотироваться против Цай Инвэнь на президентских выборах 2020 года. 28 сентября Новая партия призвала Гоминьдан присоединиться к ней в подаче официальной жалобы на премьер-министра за подстрекательство к мятежу.

2 октября Лай посетил бывшего президента Чэнь Шуйбяня и бывшего премьер-министра Чжан Цзюньсюна. Во время визита Лая руки Чэня непроизвольно тряслись, а за его штанами был виден мешок с мочой, что указывало на то, что бывший президент болен. Сообщается, что Чэнь и Лай обсудили свою повседневную жизнь, и Лай пожелал Чэню здоровья. В резиденции Чжана в Гаосюн бывший премьер сказал ему, что наркотики становятся все более насущной проблемой для Тайваня, поскольку Филиппины утверждают, что их проблема с наркотиками связана с Тайванем. После этого Лай сказал, что законы будут пересмотрены, чтобы ужесточить наказания за преступления, связанные с наркотиками, а власти должны удвоить свои усилия по расследованию и изъятию незаконных веществ.

6 октября Лай обратился к правительственным учреждениям с просьбой провести проверку информационной безопасности страны после того, как Дальневосточный международный банк () сообщил, что его система была взломана ранее на этой неделе. Премьер был полностью проинформирован об инциденте и поручил правительству извлечь уроки из дела и усилить информационную безопасность путем закрытия уязвимостей,

7 октября Лай заявил, что к 2025 году центральное правительство инвестирует в общей сложности 45 млрд новых тайваньских долларов (1,48 млрд долларов США), чтобы Пэнху стал «зеленым» округом, работающим на энергии. Лай подтвердил приверженность администрации Цай Инвэня осуществлению экологически безопасных мер, таких как использование альтернативных источников энергии в Пэнху, во время своего визита, чтобы проверить продвижение электросамокатов.

11 октября Лай заявил, что правительство не прекращает своих усилий представить до конца года предложение о легализации однополых браков после опасений, что этот вопрос не продвигается вперед. Лай встревожил группы по защите прав геев, заявив ранее на этой неделе, что принятие любого предложения будет затруднено, поскольку текущая сессия законодательного органа уделяет все свое внимание бюджету центрального правительства.

17 октября сообщалось, что Лай получил одобрение 68,8% респондентов в опросе, а 23% выразили недовольство. Однако критики говорят, что его популярность может быть недолгой из-за его быстрой смены позиции по вопросу о независимости Тайваня. Однако 20 октября Лай в ответ на комментарии генерального секретаря Си Цзиньпина по поводу политики «одного Китая» и консенсуса 1992 года на 19-м Национальном конгрессе Коммунистической партии Китая Лай сказал, что правительство Тайваня, следуя директивам Цай Инвэня выполнит свое обещание не менять статус-кво между двумя соседями и не уступать давлению со стороны Пекина, которое выражается в военном запугивании и международной блокаде.

29 октября было объявлено, что кабинет министров объявит о проекте поправки, чтобы изменить несколько поправок, внесенных в 2016 году в Закон о трудовых стандартах, которые будут рассмотрены Лаям. Спорная политика в отношении пятидневной рабочей недели, обнародованная в декабре 2016 года, предусматривает фиксированный выходной и гибкий день отдыха, в то время как работникам, если их просят работать в выходные, должны быть предоставлены четыре часа оплаты за от одного до четырех часов. работа и восемь часов оплаты за от пяти до восьми часов работы.

30 октября железнодорожные происшествия, произошедшие один за другим в течение предыдущих двух недель, такие как обрыв воздушных кабелей, заставили Лая и министра транспорта и коммуникаций Хэчэнь Дань задуматься о повышении цен на билеты.

10 ноября Лай призвал все предприятия, компании, зарегистрированные на бирже, и транснациональные компании, базирующиеся на Тайване, разработать более эффективный способ распределения прибыли для поддержания роста экономики и поддержания стабильного уровня жизни за счет повышения стартовой заработной платы, предлагаемой сотрудникам. Лай, сосредоточив внимание на проблеме нехватки рабочей силы и квалифицированных рабочих, призвал корпорации улучшить механизмы распределения прибыли. Лай также подчеркнул важность иммигрантов в решении проблемы нехватки рабочих рук в стране, поскольку Кабинет министров раскрыл свой план иммиграции рабочих из стран, на которые распространяется новая политика правительства в отношении южного направления. Предварительный план заключается в реализации программы трудовой иммиграции для привлечения талантливых работников из 18 стран, подпадающих под действие Новой политики южного направления: 10 стран АГЮВА, Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана, Новой Зеландии и Австралии. Выступая на двухдневной ежегодной конференции Медицинской ассоциации Формозы, Лай сказал, что надеется, что сектор здравоохранения сможет сотрудничать с правительством для улучшения национальных услуг по долгосрочному уходу и индустрии биотехнологий, а также для внедрения дополнительных информационных технологий. медицинскому управлению. В своем выступлении Лай кратко представил две основные темы конференции этого года: принципы оплаты лекарств от рака и безопасность пищевых продуктов Национальным медицинским страхованием (НМС). «Рак занимает первое место среди 10 ведущих причин смерти на Тайване 35 лет подряд, и около 650 000 человек ежегодно проходят лечение от рака», - сказал Лай. Расходы NHI на лечение рака увеличились с 60,7 млрд. Новых тайваньских долларов (2,01 млрд. Долларов США) в 2011 году до 84,5 млрд. Новых тайваньских долларов в прошлом году, в то время как расходы только на лекарства от рака увеличились с 25,7 млрд. Новых тайваньских долларов в 2012 году до 32,2 млрд. Новых тайваньских долларов в прошлом году, что составляет около 38 процентов. от общей стоимости лечения. Лай сказал, что это немалый процент, и что он надеется услышать предложения по этому вопросу на конференции. Кроме того, он сказал, что правительство поощряет сектор здравоохранения к сотрудничеству для достижения улучшений в трех областях: Программа долгосрочного ухода 2.0, биотехнологическая промышленность и информатизация медицинского управления.

20 ноября было объявлено, что Лай возглавит публичное обещание о решимости правительства бороться с отмыванием денег, повысить финансовую прозрачность и пройти третий раунд взаимных оценок Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) в ноябре следующего года. . Источники сообщили, что около 20 правительственных агентств, 50 правительственных чиновников и многочисленные общественные группы примут участие в обещании Лая. 24 ноября Лай заявил, что у исполнительного юаня нет фиксированного графика принятия проекта поправки к Закону о трудовых стандартах. Выступая в кулуарах мероприятия по долгосрочному уходу в Тайбэе, Лай призвал к рациональному пересмотру проекта поправки, чтобы привести его в большее соответствие с потребностями общества. Несмотря на неудачную попытку законодателей Демократической прогрессивной партии (ДПП) завершить рассмотрение законопроекта комитетом в четверг из-за тактики проволочек со стороны их коллег из Гоминьдана, Лай сказал, что проект поправки смог пережить пленарное голосование на прошлой неделе и быть передан в комитет по рассмотрению был прогресс. Рабочие группы протестовали против предлагаемых изменений, которые повысят потолок количества рабочих дней подряд с шести до 12 дней. Поправка также позволит компаниям сократить минимальное время отдыха между сменами с 11 часов до восьми часов, если они достигнут соглашения с сотрудниками во время переговоров между трудовыми ресурсами и руководством. 25 ноября на мероприятии, которое ознаменовало создание ассоциации по продвижению мобильных платежей, Лай заявил, что правительство пытается продвигать разработку решений для мобильных платежей, надеясь, что с помощью частного сектора использование мобильных К 2025 году количество платежных платформ в стране достигнет 90 процентов. Лай сказал, что для повышения популярности мобильных платежей Исполнительный Юань пересмотрел и внедрил политику, которая поможет лучше разрабатывать такие платежные решения по всей стране. Лай подчеркнул решимость правительства создать «умную страну», в которой будут процветать не только мобильные платежи, но и искусственный интеллект, большие данные, виртуальная и дополненная реальность.

7 декабря Лай объявляет, что исполнительный юань должен был создать специальную комиссию для продвижения правосудия переходного периода для раскрытия исторических данных и удаления авторитарных символов. «Создание должно быть завершено в кратчайшие сроки, чтобы оправдать ожидания общества в отношении правосудия переходного периода и примирения», - сказал Лай. Лай поручил министру без портфеля Ло Пин-чэну создать такой комитет, назначив список членов, составив организационные правила и спланировав бюджет. Комитет будет отвечать за обеспечение доступа к политическим архивам, удаление авторитарных символов, устранение судебной несправедливости и расследование политических преследований.

10 декабря источник в Исполнительном Юане сообщил, что Лай, вероятно, будет распределять больше доходов от налога на загрязнение воздуха местным органам власти, добавив, что решение может быть принято после встречи Лая с мэрами и уполномоченными округов 11 декабря. правила, регулирующие выбросы загрязняющих веществ электростанциями Taiwan Power Co. В то время как Управление по охране окружающей среды (УООС) хочет ввести правила в отношении угольных электростанций Taiwan Power Co. через проект поправки, Министерство экономики ставит своей целью стабилизацию энергоснабжения страны, заявив, что некоторые из объектов Taiwan Power Co. не должны подпадать под действие закона. проект поправки. Распределение фонда также является спорным вопросом, поскольку от правительства требовали более эффективных мер по улучшению качества воздуха в центральных и южных регионах страны.

31 августа 2018 года Лай объявил, что английский станет официальным языком Тайваня в 2019 году. Кабинет Лая подал в отставку 11 января 2019 года.

Президентская кампания
18 марта 2019 года Лай Циндэ́ зарегистрировался для участия в президентских праймериз Демократической прогрессивной партии, заявив, что он может взять на себя ответственность возглавить Тайвань в защите от аннексии Китаем. Это первый случай в истории Тайваня, когда действующему президенту был брошен серьезный вызов.

|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" rowspan= 2 colspan=2 | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" colspan=2 | Кандидат
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" rowspan= 2 | Голос
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" rowspan= 2 colspan=2| Процент
|- style="background-color:#E9E9E9;"
| style="text-align:center;" |Президент
| style="text-align:center;" |Вице-президент
|-
| style="background-color:#1B9431"|
| style="text-align:left;" | Демократическая прогрессивная партия
| style="text-align:left;" | Цай Инвэнь
| style="text-align:left;" | Лай Циндэ
| style="text-align:right;" | 8,170,231
| style="text-align:right;" | 57.13%
| style="text-align:right;" |  
|-
| style="background-color:#000099;"|
| style="text-align:left;" |  Гоминьдан
| style="text-align:left;" | Хань Гоюй
| style="text-align:left;" | Чанг Сань-ченг
| style="text-align:right;" | 5,522,119
| style="text-align:right;" | 38.61%
| style="text-align:right;" |  
|-
| style="background-color:#FF0000"|
| style="text-align:left;" |  Первая народная партия
| style="text-align:left;" | Джеймс Сун
| style="text-align:left;" | Сандра Юй
| style="text-align:right;" | 608,590
| style="text-align:right;" |  4.26%
| style="text-align:right;" |  
|-
! colspan="4" style="text-align:right;" |Общее
! style="text-align:right;" |14,300,940	
! style="text-align:right;" colspan=2|100%
|-
|colspan="4" style="text-align:right;" |Действительные голоса
| style="text-align:right;" |14,300,940	
| style="text-align:right;" colspan=2|98.87%
|-
|colspan="4" style="text-align:right;" |Недействительные голоса
| style="text-align:right;" |163,631
| style="text-align:right;" colspan=2|1.13%
|-
|colspan="4" style="text-align:right;" |Количество голосов / явка
| style="text-align:right;" | 14,464,571
| style="text-align:right;" colspan=2|74.90%
|-
|colspan="4" style="text-align:right;" |Правомочные избиратели
| style="text-align:right;" |19,311,105
| style="text-align:right;" colspan=2|
|}

Вице-президент Китайской Республики

Примечания 

 
Википедия:Биографии современников
Премьер-министры Китайской Республики
Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году
Мэры Тайнаня